Eva Birnerová e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma Hradecká non ha partecipato.
 
Il doppio del torneo di tennis International Country Cuneo 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Birnerová ha fatto coppia con Vesna Dolonc, ma ha perso in finale contro Mandy Minella e Stefanie Vögele 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Petra Martić /  İpek Şenoğlu (semifinali)
 Maria Elena Camerin /  Alizé Cornet (quarti di finale)

 Elena Bovina /  Aurélie Védy (primo turno) 
 Yvonne Meusburger /  Kathrin Wörle (primo turno)

Tabellone

Note 
 

International Country Cuneo 2011